Vincent Castellanos (nascido em 7 de Fevereiro de 1962) é um ator americano.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos